Гус, устар. Гут (Guth, Hus, Guus, Goes) — голландское имя, фамилия.

Персоналии

Фамилия 
 Гут, Алан Харви (Гус) — американский физик и космолог.
 Хуго ван дер Гус (ок. 1420-25 — 1482) — фламандский художник.
 Гус, Ваутер (род. 2004) — нидерландский футболист, защитник.
 Гус, Ян (1369—1415) — национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации.
 Гус, Йелле (род. 1970) — нидерландский футболист и тренер.
 Гус, Михаил Семёнович (1900—1984) — советский журналист, писатель и литературовед.

Организации 
 Государственный учёный совет (ГУС)

Топонимы

Нидерланды 
 Гус — город, центр одноимённой общины.
 Гус — община в провинции Зеландия.

Узбекистан 
 Гус — посёлок в Самаркандской области.

См. также

Примечания